Rustow steht für:

Orte
 Rustow (Loitz), Ortsteil von Loitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Personen
 Margrit Rustow (1925–2014), deutsch-amerikanische Psychotherapeutin

siehe auch
 Rüstow